Ezida steht für:
 eine Stadt im Iran, siehe Yazd
 eine Religion, siehe Jesiden
 ein Tempel des Nabu in Borsippa, siehe Ezida (Tempel)